Korp eller korpen kan syfta på:

 Korp – en fågelart
 Korp – en speciellt utformad hacka
 Korp – dialektalt ord för växten pukvete, se Pukvete#Bygdemål
 Korpen (stjärnbild) – en stjärnbild
 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet – ett svenskt idrottsförbund
 Korporationsidrott - idrottsform som ofta kallas korpen
 Korpen (dikt) – en dikt av Edgar Allan Poe (engelska: The Raven)
 Bokförlaget Korpen – ett svenskt bokförlag

Filmer
 Korpen (film, 1943) – en fransk film från 1943, originaltitel Le corbeau
 Korpen (1963) – en amerikansk skräckkomedi från 1963, originaltitel The Raven

Se även
 Raven (olika betydelser)